Conzumel kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Isla Cozumel (ö), Quintana Roo, 
 San Miguel de Cozumel (ort i Mexiko), Quintana Roo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar